Europejska Formuła 3 Sezon 1982 – ósmy sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 14 marca na torze Mugello Circuit we Włoszech, a zakończył 3 października w Niemczech, na lotnisku Kassel-Calden. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Argentyńczyk Oscar Larrauri. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Euroracing.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 - Race Index - Europe

Sezony Europejskiej Formuły 3
1982 w sportach motorowych
1982 w Europie